Antonio Ortega puede referirse a los siguientes hombres:
Antonio Ortega Escalona (1844-1918), cantaor flamenco conocido como Juan Breva.
Antonio Ortega García (n. 1955), político español.
Antonio Ortega Gutiérrez (1888-1939), militar español.
Antonio Ortega Martínez (n. 1954), político mexicano.